Molosso  – razza canina estinta, progenitrice dei molossoidi
Molosso  – piede metrico di 6 tempi, costituito da tre sillabe lunghe
Molosso  – nella mitologia greca, figlio di Neottolemo e Andromaca
Alessandro I detto "Il Molosso" – re d'Epiro

Pagine correlate
Molossi